Chiesa dei Santi Senesio e Teopompo a Castelvetro di Modena
Chiesa dei Santi Senesio e Teopompo a Medolla
Chiesa dei Santi Senesio e Teopompo a Tivoli, frazione di San Giovanni in Persiceto